Анталове́цкая Поля́на — вершина в Украинских Карпатах. Расположена в западной части хребта Маковица (часть Вулканического хребта), на границе Перечинского и Ужгородского районов Закарпатской области.
 
Высота 968 м. Северные и северо-западные склоны крутые, южные и восточные — более пологие. Покрыта почти сплошными лесами (дуб, граб, бук). Здесь растут краснокнижные виды растений — подснежник обычный, белладонна, лилия лесная, из характерных представителей фауны встречаются совы, дятлы, косули, барсуки, куницы и т. д..

Севернее Анталовецькой Поляны расположен хребет Синатория, на восток — гора Маковица (978 м), на юго-запад — гора Дил (793 м). Западные склоны горы спускаются в долину реки Уж, северные — в долину реки Турьи.

Ближайшие населенные пункты: с. Анталовцы, с. Ореховица, с. Каменица.

Интересные факты 
На вершине горы и на её склонах осталось немало следов бурного прошлого Анталовецькой Поляны.

 При самой вершине расположена воронкообразная впадина, образовавшаяся в результате извержения древнего вулкана. С востока кратера воронку окружает живописная группа базальтовых утесов.
 К северу от вершины на высоте 700 м расположено Ворочивское озеро вулканического происхождения.
 С южной стороны холма, на котором возвышается Невицкий замок, стоит столб вулканического туфа высотой 10 метров. На его вершине растет дерево.
 За час ходьбы от замка (в сторону вершины) у стремительного поворота дороги расположена каменная чаша, высеченная из цельного куска андезита. В чашу поступает вода из источника.
 Гора известна тем, что на ней разбились два самолета. Следы от аварии сохранились по сей день.

Источники 
 «Твой друг» (путеводитель). — Ужгород.
 

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины